No Escape steht für:

Filme:
 No Escape (1953), US-amerikanischer Film von Charles Bennett 
 No Escape, Originaltitel von Flucht aus Absolom, US-amerikanischer Film von Martin Campbell (1994)
 No Escape, Alternativtitel von ATM – Tödliche Falle, US-amerikanisch-kanadischer Film von David Brooks (2012)
 No Escape (2015), US-amerikanischer Film von John Erick Dowdle 

Sonstiges:
 No Escape (Computerspiel), Videospiel (1994)
 No Escape, Wrestling-Großveranstaltung der WWE, siehe WWE Elimination Chamber
 No Escape (Band), eine ehemalige US-amerikanische Hardcore-Punk-Band